Een recept is een verzameling instructies en voorschriften die aangeven hoe een bepaald product of middel klaargemaakt moet worden. Het gaat er daarbij om op welke wijze bijvoorbeeld gerechten, compostmengsels, geneesmiddelen, inktsoorten, lakken, beitsen, vernissen, soldeermiddelen, poetsmiddelen of lijmen worden samengesteld uit hun bestanddelen (ingrediënten).

Een recept begint traditioneel met het Latijnse woord Recipe, wat betekent Ontvang. Dat moet begrepen worden als Neem de volgende ingrediënten in ontvangst. Het wordt meestal vertaald als Men neme. Het woord recept is hiervan afgeleid. Op het recept van een arts wordt dat meestal afgekort met een R, die dan reeds is voorgedrukt.

Doktersrecept 

Doktersrecepten zijn de schriftelijke verzoeken van artsen aan apothekers voor het samenstellen en de aflevering van geneesmiddelen. Het recept bevat de adresgegevens van de patiënt, de gegevens over het gebruik, de hoeveelheid en sterkte van de af te geven medicijnen.

Keukenrecepten 

Keukenrecepten vormen een verzameling instructies die aangeven hoe een gerecht klaargemaakt moet worden. Naast de naam van het gerecht bevat het recept ten minste een aanduiding voor hoeveel personen het recept geldt, een opsomming van de benodigde ingrediënten, gereedschap en tijd, en de verrichten handelingen. Soms wordt ook de houdbaarheid van het gerecht aangegeven.

Recepten voor de tuin 

Er zijn ook tuinrecepten die aangeven hoe bijvoorbeeld compostmengsels of plantengier kunnen worden bereid.

Huishouden en werkplaats 
Tot de huishoud- en werkplaatsrecepten kan men rekenen die voor inkt, lakken, beitsen, vernissen, soldeermiddelen, poetsmiddelen of lijmen. Tegenwoordig zijn de gewenste producten verkrijgbaar in hobbywinkels en bouwmarkten.

Zie ook 
 Instructie
 Handleiding

Instructieve tekst